Меке́нзієві го́ри — вантажно-пасажирська станція І класу Кримської дирекції Придніпровської залізниці.

Розташована на лінії Джанкой — Севастополь між платформами 1519 км (відстань — 2км) і 1529 км (8 км). Відстань до станції Острякове — 78 км, до станції Інкерман I — 11 км.

Станція є вузловою, тому що окрім інкерманського напрямку є залізнична гілка, якою вантажі доставляються на північний бік Севастополя.

Розташована на півночі Севастопольської міськради в Нахімовському районі.

Відкрита 1891 року.

На станції зупиняються приміські електропоїзди.

Посилання

Примітки 

Станції Придніпровської залізниці
Залізничні станції Севастополя
Вузлові залізничні станції
Нахімовський район
Засновані в Україні 1891